Moyeuvre ist Namensbestandteil von

 Moyeuvre-Grande, Ort im französischen Département Moselle
 Moyeuvre-Petite, Ort im französischen Département Moselle
 Kanton Moyeuvre-Grande im französischen Département Moselle